Золота лихоманка — різка міграція значної кількості людей у місцевість, де були виявлені поклади золота.

Найбільші золоті лихоманки:
 Каліфорнійська золота лихоманка
 Клондайкська золота лихоманка
 Вітватерсрандська золота лихоманка
 Золота лихоманка каньйону Фрейзер
 Золота лихоманка у Вікторії
 Золота лихоманка у Сибіру
 Бразильська золота лихоманка

«Золоті лихоманки» сприяли залюдненню величезних територій Америки, Австралії, Африки; а видобуте старателями золото фінансово забезпечило глобальні індустріальні перетворення.

Див. також 
 Золота лихоманка — це німа пригодницька комедія 1925 року, поставлена Чарлі Чапліном, який також виступив автором сценарію, продюсером, композитором та зіграв одну з головних ролей.

Золоті лихоманки